Diáspora puede referirse a:
 diáspora, la dispersión de grupos étnicos o religiosos que han abandonado su lugar de procedencia originario y que se encuentran repartidos por el mundo viviendo entre gente que no son de su condición;
 diáspora, cada uno de los elementos de dispersión vegetal;
 diáspora, un mineral compuesto por óxido de aluminio;
 Diaspora*, un programa de código abierto, diseñado para crear redes sociales;
 Diaspora (red social), una red social libre y distribuida.